|-
| (45901) 2000 YH16||||23 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (45902) 2000 YJ18||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45903) 2000 YL18||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45904) 2000 YV29||||27 грудня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45905) 2000 YF34||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45906) 2000 YW34||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45907) 2000 YC35||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45908) 2000 YE51||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45909) 2000 YE53||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45910) 2000 YN57||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45911) 2000 YX63||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45912) 2000 YZ64||||30 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45913) 2000 YV67||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45914) 2000 YE68||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45915) 2000 YN68||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45916) 2000 YU68||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45917) 2000 YE91||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45918) 2000 YT96||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45919) 2000 YZ103||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45920) 2000 YP104||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45921) 2000 YU104||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45922) 2000 YN105||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45923) 2000 YV107||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45924) 2000 YZ108||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45925) 2000 YK111||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45926) 2000 YT112||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45927) 2000 YR113||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45928) 2000 YB116||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45929) 2000 YP116||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45930) 2000 YQ117||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45931) 2000 YF121||||21 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45932) 2000 YT121||||22 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (45933) 2000 YU128||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (45934) 2000 YK129||||29 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45935) 2000 YU132||||30 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45936) 2000 YB133||||30 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45937) 2000 YD133||||30 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45938) 2001 AV4||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45939) 2001 AE7||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45940) 2001 AZ10||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45941) 2001 AM13||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45942) 2001 AX13||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45943) 2001 AU16||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45944) 2001 AW16||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45945) 2001 AM17||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45946) 2001 AU17||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45947) 2001 AY17||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45948) 2001 AP18||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45949) 2001 AS23||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45950) 2001 AL25||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45951) 2001 AE29||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45952) 2001 AS31||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45953) 2001 AZ33||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45954) 2001 AP38||||3 січня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45955) 2001 AK40||||3 січня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45956) 2001 AG41||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45957) 2001 AQ44||||15 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45958) 2001 AF45||||15 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45959) 2001 AA51||||15 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45960) 2001 BX||2001 BX||17 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45961) 2001 BA6||||18 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45962) 2001 BM11||||20 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (45963) 2001 BX14||||21 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45964) 2001 BE15||||21 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45965) 2001 BP20||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45966) 2001 BS23||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45967) 2001 BF24||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45968) 2001 BG25||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45969) 2001 BC26||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45970) 2001 BZ27||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45971) 2001 BF29||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45972) 2001 BU30||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45973) 2001 BP33||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45974) 2001 BG35||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45975) 2001 BV40||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45976) 2001 BT41||||25 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45977) 2001 BU44||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45978) 2001 BY44||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45979) 2001 BZ46||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45980) 2001 BT48||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45981) 2001 BW50||||28 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45982) 2001 BE51||||27 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (45983) 2001 BF54||||18 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45984) 2001 BK56||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45985) 2001 BW59||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45986) 2001 BC66||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45987) 2001 BF66||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45988) 2001 BK66||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45989) 2001 BA67||||30 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45990) 2001 BT69||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45991) 2001 BQ70||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45992) 2001 BX70||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45993) 2001 BE71||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45994) 2001 BQ71||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45995) 2001 BB72||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45996) 2001 BY72||||27 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (45997) 2001 BO73||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45998) 2001 BZ75||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45999) 2001 BE77||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46000) 2001 BO79||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

45900